Croatá kan syfta på:

Brasilien 

 Coroatá (ort), Maranhão, 
 Croatá (kommun i Brasilien), Ceará,